Lana hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Materiales
Lana
Lana de acero
Lana de roca
Lana de vidrio

Lugares
Lana (Italia)
Lana (Navarra)
Lana Mayor,  río aragonés de la provincia de Huesca

Personas
Lana Clarkson, actriz.
Lana Del Rey, cantante.
Lana Jalosjos, cantante y presentadora de televisión filipina.
Lana Lane, cantante estadounidense de rock/metal progresivo.
Lana Montalban, periodista y conductora argentina.
Lana Parrilla, actriz.
Lana Turner, actriz estadounidense, símbolo sexual de los años 40.
Lana Wood,  actriz y productora.
Lana da Silva Sylvestre,  botánica y pteridóloga brasileña.
Lana, luchadora estadounidense.
Lana, cantante rusa de K-pop.
Lana LeStrange, youtuber estadounidense.
Lana Rhoades, actriz pornográfica.